LP1 – album dei Navet Confit del 2006
 LP1 – album dei Plastiscines del 2007
 LP1 – album di Joss Stone del 2011
 LP1 – album di FKA twigs del 2014
 LP1 – album di Liam Payne del 2019